Адальберт Шнее (1913—1982) — німецький військовик-підводник часів Другої світової війни.
 Вальтер Шнее (1885—1958) — німецький математик.
 Генріх Шнее (1871—1949) — німецький політик, губернатор Німецької Східної Африки.
 Чарльз Шнее (1916—1963) — американський сценарист та кінопродюсер.
 Шнее Яків Ісидорович (1902—1977) — науковець радянських часів, доктор технічних наук, професор.